Kalam bzw. Kalām () steht für:

 Kalām, systematisches Streitgespräch, eine Disziplin in der islamischen Theologie
 Kalam, in Kerala Bezeichnung für Kolam, farbiges Bodenmuster oder Bodenmalerei in Indien
 Kalam Verlag, deutscher Wissenschaftsverlag
 Kalam (Swat), Ort und Gemeinde im nördlichen Swat-Tal in Pakistan

Kalam ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Qalam, persisch-arabisch für Schreibrohr